Берников — русская и марийская фамилия. Известные носители:

 Берников, Александр Сергеевич (1788—1844) — тайный советник, сенатор.
 Берников, Алексей Кузьмич — Георгиевский кавалер; поручик.
 Берников, Владимир Андреевич — Георгиевский кавалер; сотник.
 Берников, Владимир Наумович (род. 1937) — советский писатель, сценарист Киевской киностудии научно-популярных фильмов.
 Берников, Михаил Михайлович (1915—1963) — Герой Советского Союза.
 Берников, Николай Владимирович — генерал-лейтенант, начальник артиллерии 18-го армейского корпуса (1907—1917).
 Берников, Павел Сергеевич (1787—1845) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4306.
 Берников, Станислав Васильевич (1953—2019) — советский футболист; российский тренер.

Берникова 
 Берникова, Зоя Васильевна (род. 1958) — марийская певица. Народная артистка Республики Марий Эл.

См. также 
 Берников переулок
 Берниково